Die Division 1 2001/02 war die 64. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 27. Juli 2001 mit dem Eröffnungsspiel Girondins Bordeaux gegen FC Nantes Atlantique (2:0) und endete am 4. Mai 2002.

Als Aufsteiger kamen der FC Sochaux, der FC Lorient und Montpellier HSC aus der Division 2 dazu. Die Saison als Meister beendete Olympique Lyon und wurde damit Nachfolger des FC Nantes. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Lyon, der Racing Lens, und AJ Auxerre (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Paris Saint-Germain sowie Girondins Bordeaux und der FC Lorient über die beiden Pokalwettbewerbe. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielten OSC Lille, ES Troyes AC und der FC Sochaux. In die Division 2 absteigen mussten der FC Metz und der FC Lorient.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Olympique Lyon

Torschützenliste

Siehe auch 
 Division 2 2001/02
 Coupe de France 2001/02
 Championnat National 1 A 2001/02

Weblinks 
 Infos auf der Website der Ligue 1
 Tabelle und Spiele auf kicker.de

Einzelnachweise 

2001/02
Fußballsaison 2001/02